Aillon est un toponyme qui peut désigner :

 Aillon, ancienne paroisse et commune du duché de Savoie, puis du département de la Savoie ;
 Aillon-le-Jeune, commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes (à ne pas confondre avec la suivante) ;
 Aillon-le-Vieux, commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes (à ne pas confondre avec la précédente) ;
 Chartreuse d'Aillon, ou chartreuse de Mont-Sainte-Marie ou chartreuse de Notre-Dame d'Aillon,  ancien monastère de l'ordre des chartreux, située sur la commune d'Aillon-le-Jeune, dans le département de la  Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.